Stegasta är ett släkte av fjärilar. Stegasta ingår i familjen stävmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Stävmalar
Stegasta